Эузе́биуш Слова́цкий (Евсевий Яковлевич Словацкий, , ; 15 декабря 1772, по другим сведениям 15 ноября 1773 — 10 ноября 1814, Вильна) — польский поэт, драматург, переводчик; отец поэта Юлиуша Словацкого.

Биография 

С 1806 года был профессором лицея в Кременце, с 1811 — профессором риторики и поэзии Виленского университета. В 1812—1814 годах редактор газеты  (позднее выходившей под названием ).

Переводил античных авторов, стихотворные произведения с латинского и французского языков; перевёл эпическую поэму Вольтера «Генриада», также произведения Жана Расина и Соломона Геснера

Автор трагедий на исторические темы (например, о Миндовге ; поставлена в 1813 году). Издавал сочинения неизвестных польских писателей.

В трудах по эстетике, теории словесности, риторике следовал традициям классицизма.

Похоронен на кладбище Расу в Вильне.

Сочинения 
  (Wilno, 1826)
  (трагедия; ок. 1806)
  (постановка ок. 1813)

Примечания

Ссылки 
 Słowacki Euzebiusz (Encyklopedia WIEM)
 Slovackis, Euzebijus

Поэты Литвы
Польские поэты
Драматурги Литвы
Литературоведы Литвы
Преподаватели Императорского Виленского университета
Похороненные на кладбище Расу